Dean Guitars – amerykański producent gitar

Miejscowości w USA:
 Dean – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Clay

Gminy w USA:
 Dean (ang. Dean Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure
 Dean (ang. Dean Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria

W Wielkiej Brytanii:
 Dean – miejscowość w Kumbrii (Anglia)